Плещеева — женская форма русской фамилии . Известные носители: Плещеева, Анастасия Ивановна (1754—?) — русская эссеистка, свояченица, приятельница и покровительница Н. М. Карамзина.
 Плещеева, Анна Ивановна (1776—1817) — фрейлина Екатерины II (с 1791), которая скандализовала двор своей внебрачной беременностью.